Lucas Vázquez vagy Lucas Vázquez Iglesias (Curtis, 1991. július 1. –) spanyol válogatott labdarúgó, a Real Madrid csatárja.

2021. június 3-án három évvel meghosszabbította a szerződését a madridi klubnál.

Statisztika

Klubcsapatokban 
2022. augusztus 20. szerint.

A válogatottban 
2018. június 20. szerint.

Sikerei, díjai 
Real Madrid B
 Segunda División B
 Győztes (1): 2015–16

Real Madrid
 La Liga
 Bajnok (3): 2016–17, 2019–20, 2021–22
 Supercopa de España
 Győztes (3): 2017, 2019–20, 2021–22
 Bajnokok Ligája
 Győztes (4): 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2021–22
 Európai szuperkupa
 Győztes (3): 2016, 2017, 2022
 FIFA-klubvilágbajnokság
 Győztes (3): 2016, 2017, 2018

Jegyzetek

Források 

1991-ben született személyek
Spanyol labdarúgók
A Real Madrid Castilla labdarúgói
A Real Madrid labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
A Segunda División B labdarúgói
A Segunda División labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Élő személyek